Murner ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Murner (1475–1537), katholischer Publizist und Dichter. literarischer Gegenspieler Martin Luthers.
 Beatus Murner (* zwischen 1488 und 1492), deutscher Buchdrucker und Formschneider. Bruder Thomas Murners.

Siehe auch:

 Murner See, Freizeitgewässer im Oberpfälzer Seenland 
 Murner, Name des Katers in der Fabel, siehe Fabel#Fabelnamen